Samarkand (plaats), een plaats in Oezbekistan
 Samarkand (provincie), een provincie van Oezbekistan
 Samarkand Airways, een luchtvaartmaatschappij